ima više značenja.

 TRNKIle-lizidinska sintaza, enzim
 Tumor-infiltrirajući limfocit